Cochran kan syfta på:

 Cochran, Georgia – en stad (city) i Bleckley County, i delstaten Georgia
 Cochran (krater) – en nedslagskrater på planeten Venus
 Cochran County – ett administrativt område i delstaten Texas
 4551 Cochran – en asteroid i huvudbältet

Se även
 Cochran (auktor) – flera auktorer